Mohseni ist der Familienname folgender Personen:

 Anoushiravan Mohseni (* 1976), iranisch-österreichischer Schauspieler, Musiker und Kampfsportler 
 Gholamhossein Mohseni-Esche'i (* 1956), iranischer Politiker, islamischer Geistlicher
 Saad Mohseni (* 1966), afghanisch-australischer Unternehmer